MIUI (произносится как «Ми Ю Ай») — мобильная операционная система для смартфонов и электронных планшетов с открытым исходным кодом, основанным на базе Android. Самостоятельно разрабатывается и поддерживается компанией Xiaomi, независимо от Google. Включает в себя дополнительные функции, которые совмещают в себе некоторые решения из Android и iOS.

Разработка 
Система MIUI основана на базе исходных кодов операционной системы Android. Первые версии были разработаны стартапом Xiaomi на основе Android 2.2 Froyo и имели поддержку только китайского языка. В них Xiaomi переработали пользовательский интерфейс и добавили ряд собственных приложений, направленных на улучшение системы. Система быстро обрела обширное сообщество и неофициально переводилась на многие языки независимыми группами разработчиков.

После выхода на международный рынок Xiaomi разделила версии MIUI на локальную китайскую и международную. В локальной версии MIUI отсутствуют сервисы компании Google, которые были заменены различными китайскими аналогами, а в качестве языка системы можно выбрать только китайский и английский. В международной версии предустановлены сервисы Google и имеется более 40 языков, в том числе русский.
 По состоянию на 2016 год MIUI имеет более 200 миллионов активных пользователей по всему миру.

Стоит добавить, что разработчики из Xiaomi вырезали из исходников ОС важные для разработки приложений библиотеки, из-за этого некоторые приложения могут работать некорректно, в чём нет вины их создателей.

Название 
Название системы образовано из двух аббревиатур на английском языке: MI и UI, некоторые люди считают что MIUI расшифровывается следующим образом: UI — User Interface (пользовательский интерфейс), а MI — Mobile Internet (мобильный интернет) или Mission Impossible (миссия невыполнима). Ранее система MIUI была всего лишь модификацией пользовательского интерфейса операционной системы Android, но сейчас она имеет ряд своих собственных системных компонентов, работает в синергии с загрузчиками смартфонов Xiaomi и является важным элементом эко-системы Xiaomi.

Версии 
MIUI делится на две ветви разработки: стабильная ветвь и ветвь для разработчиков. Версии прошивки стабильной ветви выпускаются с периодичностью примерно один раз в месяц. Версии из ветви для разработчиков выходят с периодичностью раз в неделю. Ветвь для разработчиков в первую очередь отличается тем, что в неё добавляют новые функции и тестируют их перед переносом в стабильную ветвь.

В 2018 году для смартфонов, официально продаваемых на территории РФ, ввели русскую локальную прошивку. Первыми смартфонами, которые получили RU-версию, стали Redmi 5 и Redmi 5 Plus.

11 января 2019 года на ежегодном собрании «Xiaomi MIUI Core Experience» компания объявила о начале разработки новой версии MIUI 11. Руководитель отдела планирования продуктов в сети Сяоми Лю Минг (Liu Ming) анонсировал старт закрытого бета-тестирования через несколько месяцев.

История версий

Критика 
 
Частый повод для критики MIUI — наличие рекламы во встроенных приложениях. Реклама может отображаться в виде баннера, а иногда — и как всплывающее окно. Разработчики предоставляют возможность частично отключить её.

Также одним из недостатков системы считается большое количество предустановленных партнёрских приложений, набор которых зависит от региона.

MIUI зачастую потребляет много ОЗУ и встроенной памяти, что приводит к снижению производительности даже на дорогих устройствах компании. Но это больше относится к первым выпускам системы. С каждым последующим выходом системы потребление ресурсов изменялось и оптимизировалось.

MIUI зачастую очень долго выходит после официального анонса. Выход версии MIUI 12.5 затянулся на огромное время, и многие устройства получили его позже времени.

Начиная с MIUI 12, многие функции, показанные на анонсе операционной системы, в конечном итоге могут быть не внедрены в основной глобальной и ряде локальных прошивок. Это связано с тем, что Google в процессе лицензирования своих сервисов для каждого отдельного устройства навязывает свои компоненты, которые могут быть не совместимы с решениями Xiaomi.

На глобальной презентации MIUI 14 стало известно, что некоторые функции будут эксклюзивны для китайского рынка. Среди них как минорные новшества (улучшенная выгрузка приложений из памяти и виртуальный зверёк-тамагочи на главном экране), так и ключевые нововведения: «фотонный движок» Photon Engine для оптимизации приложений и возможность удаления большинства предустановленных приложений, кроме восьми основных.

См. также 
 Xiaomi
 Android
 Flyme OS
 OxygenOS
 LineageOS
 Оболочки Android

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт на английском языке
 Официальный сайт на китайском языке

Программное обеспечение для Android
Программное обеспечение мобильных телефонов
Xiaomi
Операционные системы на основе Android